XXXII Mistrzostwa Świata Wojskowych w zapasach w 2017 rozgrywane były między 18 a 25 września w litewskiej Kłajpedzie na terenie Uniwersytetu Kłajpedzkiego.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2017 w zapasach
Zapasy na Litwie
Sport w Kłajpedzie
2017 na Litwie
Mistrzostwa świata wojskowych w zapasach